Pavlovskij 
 Pavlovskij Posad
 Pavlovskij rajon

Pagine correlate 

 Pavlov
 Pavlova (disambigua)
 Pavlovsk